Muršili II. je bil kralj Hetitskega cesarstva (Novo kraljestvo), ki je vladal okoli 1321–1295 pr. n. št. (kratka kronologija).

Kralj Hetitov
 

Muršili je nasledil hetitski prestol po prezgodnji smrti brata Arnuvande II., ki je, tako kot njegov oče Šupiluliuma I., umrl zaradi kuge, ki je razsajala med Hetiti v 1320. letih pr. n. št. Na začetku se je moral soočati s številnimi sovražniki in upori, med katerimi so bili najresnejši upori Kaskov v anatolskih gorah in upori v Arzavi na jugozahodu Anatolije. Uporniki so računali predvsem na njegovo mladost in neizkušenost v primerjavi z njegovima predhodnikoma.

Muršili II. je bil mlad in neizkušen vladar, skoraj zagotovo pa ni bil otrok in je bil sposoben vladati po lastni presoji. Če bi bil otrok, bi se v državi zagotovo sprožili mehanizmi, ki bi zagotovili njeno stabilnost.  Razen tega je imel dva starejša brata, ki sta bila podkralja v Karkemišu (Sari-Kuš) in Alepu.

Muršili II. se je kot vojskovodja in diplomat dokazal kot uspešen naslednik svojega očeta. Ohranili so se letopisi prvih deset let njegovega vladanja, ki dokazujejo, da je v prvih  dveh letih vladanja izpeljal kazenski pohod proti Kaskom in zagotovil varnost severne meje svojega cesarstva. Zatem se je obrnil proti zahodu, da bi kraljestvo obranil pred napadi arzavskega kralja Uhazitija. V letopisih je tudi podatek, da se je v desetem letu njegovega vladanja zgodil "omen sonca" - sončev mrk, ko se je ravno odpravljal na pohod proti Kaskom.

Najvišji potrjen datum je dvaindvajseto leto njegovega vladanja. Domneva se, da je vladal nekaj let dlje in da je umrl po 25-27 letih vladanja. Nasledil ga je sin Muvatali II.

Sončev mrk
Sončev mrk v desetem letu Muršilijevega vladanja je zelo pomemben za datiranje Hetitskega cesarstva znotraj kronologije starodavnega Bližnjega vzhoda. Edina mogoča datuma mrka sta 24. junij 1312 pr. n. št. in 13. april 1308 pr. n. št. Nekateri hetitologi imajo za pravega  zgodnejši datum, drugi pa kasnejšega. Večina jih ima za pravega mrk leta 1312 pr. n. št., ki je bil v Anatoliji in na Peloponezu okoli poldneva skoraj popoln. Mrk leta 1308 pr. n. št. se je začel v Arabiji in se pomikal proti vzhodu in severovzhodu in dosegel svoj višek v Mongoliji in osrednji Aziji. V Anatoliji se je zgodil okoli 8:30 in bil manj opazen.

Družina
Muršili je bil tretji sin kralja Šupiluliume I.. enega od namočnejših vladarjev Hetitskega kraljestva, in kraljice Henti. Imel je še mlajšega brata in sestro. 

S svojo prvo ženo Gasulavijo je imel več otrok, med njimi sinove Muvatalija II., Hatušilija III. in Halpasulupija. Hčerka Masanauzi, v korespondenci z egipčanskim faraonom Ramzesom II. omenjena kot Matanaza, je bila poročena z vazalnim kraljem Masturijem. 

S svojo drugo ženo Tanuhepo je imel več sinov, katerih imena niso omenjena v nobenem dokumentu. 

Preko sina Muvatalija II. je bil stari oče  Muršilija III., kraljice Maathorneferure in Tudhalije IV.

Družinsko drevo

Sklici

Viri

 Astrom, Paul. The Omen of the Sun in the Tenth Year of the Reign of Mursilis II. Horizons and Styles: Studies in Early Art and Archaeology in Honour of Professor Homer L. Thomas (1993).
 Bryce, Trevor. The Kingdom of the Hittites. Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-924010-4.
 Bryce, Trevor.  Life and society in the Hittite world. Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-924170-8.

Hetitski kralji 
Vladarji v 14. stoletju pr. n. št.
Vladarji v 13. stoletju pr. n. št.